Csehország
 Vísky, település a Blasnkói járásban
 Vísky, település a Rokycanyi járásban